Patara (en grec antic Πάταρα) era una ciutat comercial del sud-oest de Lícia, amb un bon port i no molt lluny, a uns 60 estadis, de la desembocadura del riu Xanthos (al sud-est d'aquesta desembocadura). Segons la tradició la va fundar Pataros, fill d'Apol·lo i tenia un oracle dedicat a Apol·lo, el segon més famós després del de Delfos. Segons Estrabó, Ovidi i altres, l'oracle s'anomenava d'Apol·lo Patareu (Παταρεύς). Heròdot diu que l'oracle era interpretat per una sacerdotessa i es podia consultar només en uns períodes determinats de l'any. És possible que fóra un establiment fenici i més tard va rebre colons doris des de Creta.

Al , segons Estrabó, Ptolemeu II Filadelf (284-246 aC) la va engrandir i li va donar el nom d'Arsinoe per la seva esposa Arsínoe II, però va recuperar més tard el de Patara.

Sota els romans va ser una de les principals ciutats de Lícia esmentada per diversos autors, i a la caiguda de l'Imperi era la seu de bisbes, que es mencionen a les actes d'alguns concilis.

Les seves ruïnes es diuen Patera, i d'elles destaca el teatre, construït en temps d'Antoní Pius.

Referències 

Ciutats de Lícia
Província d'Antalya